Das Samarkand Challenger 2013 war ein Tennisturnier, das vom 13. bis 18. Mai 2013 in Samarqand stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 11. bis 13. Mai 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Sjarhej Betau
 Alexander Kudrjawzew
 Denys Moltschanow
 Aljaksandr Bury

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 54 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 45 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 44 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Samarqand